Tibesti kan henvise til:

 Tibesti – bjergkæde i Sahara
 Tibesti (departement) – departement i Tchad
 Tibesti (region) – tidligere region i Tchad
 Tibesti (gruppe) – musikgruppe fra Tchad